Ampasimazava (Analanjirofo), een plaats en gemeente in het district Vavatenina in de Malagassische regio Analanjirofo
Ampasimazava (Atsinanana), een plaats en gemeente in het district Vatomandry in de Malagassische regio Atsinanana